Termenul de imperiu poate defini state multinaționale ca:

Imperiul Roman din perioada antică (Imperium Romanum)
Imperiul Persan
Imperiul Macedonean din timpul lui Alexandru cel Mare
Imperiul Mongol
Imperiul Bizantin
Imperiul Carolingian
Califatul islamic
Sfântul Imperiu Romano-German
Primul Imperiu Francez
Al Doilea Imperiu Francez
Imperiul Khmer
Imperiul Habsburgic
Imperiul Spaniol
Imperiul Otoman
Imperiul Rus
Imperiul Britanic un imperiu colonial, ca și imperiul colonial francez spaniol, portughez, olandez etc.

De asemenea, imperiu se poate referi la:
„Imperiul” unor concerne industriale
romanul Imperiul, trilogie istorică de Robert Harris

Vezi și 
 Imperial
 Lista celor mai mari imperii